Жданки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жданки — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Жданки — посёлок в Неманском районе Калининградской области.